Kuří ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Kuří (Benešov nad Černou), Ortsteil der Gemeinde Benešov nad Černou, Okres Český Krumlov, Jihočeský kraj
 Kuří (Říčany), Ortsteil der Stadt Říčany, Okres Praha-východ, Středočeský kraj